I. Lipót anhalt–dessaui herceg
 I. Lipót belga király
 I. Lipót német-római császár, magyar és cseh király
 I. Lipót osztrák őrgróf
 I. Lipót osztrák herceg
 Lipót badeni nagyherceg